Cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni w Bârsanie – drewniana cerkiew w Bârsanie
 Cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni w Krzemiennej – drewniana filialna cerkiew greckokatolicka w Krzemiennej
 Cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni w Kowlu – jedna z prawosławnych cerkwi w Kowlu
 Cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni w Moskwie (Basmannyj) – prawosławna cerkiew w Moskwie
 Cerkiew Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni i św. Pantelejmona w Wisaginii – cerkiew prawosławna w Wisaginii